Айну:

Айну — порода японских собак.
 Айны — одно из названий народа айнов.
 Айнур — высшие существа в мире Дж. Р. Р. Толкина.
 Айну-кайсэй — дух-ёкай из японского фольклора, пришедший в него из сказок народа айнов.

См. также 
 Айн